Mallet — município do Paraná, Brasil
Mallet (bairro do Rio de Janeiro) — sub-bairro
Emílio Mallet — militar brasileiro que atuou na guerra do Paraguai

Desambiguações de topônimos